Трњане може бити село у Србији:

 Трњане – село у општини Алексинац
 Трњане – село у општини Неготин
 Трњане – село у граду Пожаревцу, у градској општини Пожаревац
 Велико Трњане – село у граду Лесковцу
 Горње Трњане – село у граду Лесковцу
 Доње Трњане – село у граду Лесковцу